A 395-ös jelzésű regionális autóbusz Veresegyház helyi járata, a benzinkúttól és az Újiskola utcától indul, körbejárja a települést és visszaérkezik az Újiskola utcához. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 
A busz 2018. december 10-étől közlekedik.

Megállóhelyei 
''Az átszállási kapcsolatok között a 391-es és 392-es busz nincs feltüntetve.

!colspan=2|Sorszám (↓)
!Megállóhely
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||∫|| Benzinkútvégállomás
|
|-
|1||∫|| Általános iskola
|align=left|
|-
|∫||0|| Újiskola utcavégállomás
|
|-
|2||1|| Templom
|align=left|
|-
|3||2|| Fogászati rendelő
|align=left|
|-
|4||3|| Gyermekliget utca
|align=left|
|-
|5||4|| Misszió Eü. Központ
|align=left|
|-
|6||5|| Gyermekligeti Óvoda
|align=left|
|-
|7||6|| Mosonyi Mihály utca
|align=left|
|-
|8||7|| Fészekrakó utca
|align=left|
|-
|9||8|| Sportföld utca
|align=left|
|-
|10||9|| Huszka Jenő utca
|align=left|
|-
|11||10|| Melódia tér
|align=left|
|-
|12||∫|| Üzletközpont
|align=left|
|-
|13||11|| Kodály Zoltán utca
|align=left|
|-
|14||12|| Kacsóh Pongrác utca
|align=left|
|-
|15||13|| Liszt Ferenc utca
|align=left|
|-
|16||14|| Bartók Béla utca
|align=left|
|-
|17||15|| Szent Margit utca
|
|-
|18||16|| Szent István tér
|
|-
|19||17|| Tölgy utca
|
|-
|20||18|| Dió utca
|
|-
|21||19|| Patak utca 14.
|
|-
|22||20|| Kisbolt
|
|-
|23||21|| Búcsú tér
|
|-
|24||22|| Újiskola utca
|align=left|
|-
|25||23|| Általános iskola
|align=left|
|-
|26||24|| Benzinkút
|align=left|
|-
|27||25|| Vasútállomás bejárati út
|align=left|
|-
|28||26|| Vasútállomás
|align=left|
|-
|29||27|| Árpád úti idősek otthona
|
|-
|30||28|| Nefelejcs utca
|
|-
|31||29|| Fillér utca
|align=left|
|-
|32||30|| Szent Jakab utca
|
|-
|33||31|| Dukát utca
|
|-
|34||32|| Fillér utca
|align=left|
|-
|35||33|| Nefelejcs utca
|
|-
|36||34|| Árpád úti idősek otthona
|
|-
|37||35|| Vasútállomás
|align=left|
|-
|38||36|| Mester utca
|
|-
|39||37|| Eötvös utca
|
|-
|40||38|| Csokonai utca
|
|-
|41||39|| Ráday utca
|
|-
|42||40|| Attila utca
|
|-
|43||41|| Széchenyi tér óvoda
|
|-
|44||42|| Karacs utca
|
|-
|45||43|| Cserje utca
|
|-
|46||44|| Berkenye utca
|
|-
|47||45|| Árnyas óvoda
|
|-
|48||46|| Kilátó utca
|
|-
|49||47|| Csibaj utca
|
|-
|50||48|| Eresztvény utca
|
|-
|51||49|| Szőlőfürt utca
|
|-
|52||50|| Kertesi utca
|
|-
|53||∫|| Benzinkút
|align=left|
|-
|54||∫|| Általános iskola
|align=left|
|-
|∫||51|| Újiskola utcavégállomás
|align=left|
|-
|55||∫|| Templom
|align=left|
|-
|56||∫|| Fogászati rendelő
|align=left|
|-
|57||∫|| Gyermekliget utca
|align=left|
|-
|58||∫|| Misszió Eü. Központ
|align=left|
|-
|59||∫|| Üzletközpont
|align=left|
|-
|60||∫|| Csomádi út 19.
|
|-
|61||∫|| Mogyoródi utca
|align=left|
|-
|62||∫|| Újiskola utcavégállomás
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Veresegyház autóbuszvonalai